Corynascus — рід грибів родини Chaetomiaceae. Назва вперше опублікована 1973 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 21.10.2019 налічує 7 видів роду Corynascus:

Примітки

Джерела 
 Arx, J.A. von. 1973. Ostiolate and nonostiolate Pyrenomycetes. Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C. 76(3):289-296 - P.295

Роди грибів
Сордаріальні